Benito Juárez 1ra. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Benito Juárez 1ra. Sección, Tabasco, Huimanguillo, 
 Benito Juárez 1ra. Sección, Chiapas, La Libertad, 

Robotskapade Mexikoförgreningar